Калочский район () — район медье Бач-Кишкун, Венгрия. В состав района входит 20 населённых пунктов, в которых проживает 54 263 жителя. Администрация района располагается в городе Калоча.

Населённые пункты 

Районы Бач-Кишкуна